The Sunshine Boys (toneelstuk), een toneelstuk uit 1971 geschreven door Neil Simon
 The Sunshine Boys (1975), een Amerikaanse film uit 1975 van regisseur Herbert Ross
 The Sunshine Boys (1996), een Amerikaanse film uit 1996 van John Erman
 The Sunshine Boys (band), een Amerikaanse band